Кедро́вый переу́лок — название переулков в различных населённых пунктах России и Украины.

Россия 
Кедровый переулок — переулок в деревне Барабинке Томской области.
 Кедровый переулок — переулок в Белокурихе.
 Кедровый переулок — переулок в Верх-Нейвинском.
 Кедровый переулок — переулок во Владикавказе.
 Кедровый переулок — переулок в Воронеже.
 Кедровый переулок — переулок в Грязовце.
 Кедровый переулок — переулок в Доброграде.
 Кедровый переулок — переулок в посёлке Зональная Станция Томской области.
 Кедровый переулок — переулок в селе Инкине Томской области.
 Кедровый переулок — переулок в Казани.
 Кедровый переулок — переулок на хуторе Калинине Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.
 Кедровый переулок — переулок в селе Каргасок Томской области.
 Кедровый переулок — переулок в Качканаре.
 Кедровый переулок — переулок в Кореновске.
 Кедровый переулок — переулок в селе Крапивном Белгородской области.
 Кедровый переулок — переулок в Краснотурьинске.
 Кедровый переулок — переулок в Красноярске.
 Кедровый переулок — переулок в деревне Кузнецово Красноярского края.
 Кедровый переулок — переулок в деревне Лоскутово Томской области.
 Кедровый переулок — переулок в деревне Малые Горки Ленинградской области.
 Кедровый переулок — переулок в посёлке Мангутае Иркутской области.
 Кедровый переулок — переулок в селе Мирном Республики Крым.
 Кедровый переулок — переулок в деревне Некрасово Томской области.
 Кедровый переулок — переулок в деревне Нижние Кропачи Кировской области.
 Кедровый переулок — переулок в селе Новосёлове Томской области.
 Кедровый переулок — переулок в Оренбурге.
 Кедровый переулок — переулок в селе Пашкове Кемеровской области.
 Кедровый переулок — переулок в селе Подгородняя Покровка Оренбургской области.
 Кедровый переулок — переулок в Светлогорске.
 Кедровый переулок — переулок в Серове.
 Кедровый переулок — переулок в Слюдянке.
 Кедровый переулок — переулок в Старом Осколе.
 Кедровый переулок — переулок в Томске.
 Кедровый переулок — переулок в Ульяновске.
 Кедровый переулок — переулок в Ханты-Мансийске.
 Кедровый переулок — переулок в Хабаровске.
 Кедровый переулок — переулок в посёлке Цвылёво Ленинградской области.
 Кедровый переулок — переулок в Черногорске.
 Кедровый переулок — переулок в селе Шагаровке Белгородской области.

Украина 
 Кедровый переулок — переулок в посёлке Козине Киевской области.
 Кедровый переулок — переулок в Запорожье.
 Кедровый переулок — переулок в Одессе.
 Кедровый переулок — переулок в Харькове.

См. также 
 Кедровая улица

Примечания